

Patronyme 

 Charles Lamberton (1876-1960), paléontologue français.
 Joseph Lamberton (1867-1943), peintre et sculpteur français.
 William Lamberton, ou William de Lamberton (mort en 1328), évêque écossais, et Gardien de l'Écosse.

Toponyme 
 Lamberton, ville américaine dans le Minnesota.

Divers 
 (15624) Lamberton, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Fontaine de la ruelle Lamberton, à Bitche, en France.